Брунхилда (Brunhilda; Brunehilde, Brunichildis; Brünhild, Brynhild) може да се отнася за:

 Брюнхилда, съпруга на Гунтер, крал на Бургундия от Песен за Нибелунгите
 Брунхилда (* 543; † 613), кралица на франките, съпруга на крал Сигиберт I